Grzegorz Kłosowski (ur. 1952) – polski fotograf przyrody, artysta malarz.
 Grzegorz Kłosowski (ur. 1952) – polski inżynier, dr hab. nauk biologicznych, profesor.